Чукуркьой или Чукур кьой може да се отнася за:

 Забърдо, село в Община Чепеларе, България, чието име до 1934 година е Чукуркьой;
 Чукарово, село в Община Тополовград, България, чието име до 1934 година е Чукуркьой или Чукурово;
 Ясенково, село в Община Венец, България, чието име до 1878 година е Чукуркьой.

Вижте също 
 Чукурово
 Чукур алан
 Чукурите
 Чукуркъшла